Söregöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Söregöl, sjö i Oskarshamns kommun,  (6,83 ha)
Söregöl (Asa socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Söregöl (Blackstads socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Söregöl (Ålems socken, Småland), sjö i Mönsterås kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn